SWP peut vouloir dire :
 , un ancien constructeur ferroviaire suisse,
 Socialist Workers Party,
 Stiftung Wissenschaft und Politik, un centre d'études internationales basé à Berlin.
 Shaun Wright-Phillips, un footballeur international anglais.
 En informatique, abréviation pour SWAP, fichier d'échange en français.